Волы́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Волынская улица — улица в Москве.
 Волынская улица — улица в Твери.

Украина 
 Волынская улица — улица в Днепре.
 Волынская улица — улица в городе Запорожье.
 Волынская улица — улица в Ивано-Франковске.
 Волынская улица — улица в Киеве.
 Волынская улица — улица в Ровно.
 Волынская улица — улица в Тернополе.
 Волынская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Волынский переулок